Objekt (srednjovj. lat. obiectum, poimeničeni srednji rod participa perfekta od klas. lat. obicere: staviti ispred, izložiti) može značiti:
 objekt je predmet ili stvar.
 objekt, u jezikoslovlju ili lingvistici, je rečenični dio koji nije nužan, ali je proširuje. Objekt je predmet radnje.
 objekt (filozofija), u filozofiji, je sve ono što može biti predmetom osjetilnoga zamjećivanja, zrenja, predočavanja, ali i nadosjetilnoga mišljenja. Objekt zato nije samo osjetilno u iskustvu dana stvar, nego i ono što je proizvod čistoga mišljenja.
 objekt (računarstvo):
 memorijska lokacija na koju pokazuje pokazivač.
 u objektno orijentiranim jezicima označava podatkovnu strukturu tipiziranu klasom.

Izvori